Keskin (district), een Turks district in de provincie Kırıkkale
 Keskin (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Keskin